Dora i przyjaciele (ang. Dora and Friends: Into the City!, często skrócone jako Dora and Friends, 2014-2017) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Lowbar! Productions, Nick Digital i Viacom International. Spin-off oraz sequel serialu animowanego Nickelodeon – Dora poznaje świat.

Premiera serialu miała miejsce 18 sierpnia 2014 na amerykańskim kanale Nick Jr. Odcinek pilotażowy został wyemitowany 8 sierpnia 2011 na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce serial zadebiutował 16 lutego 2015 na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr jako zapowiedź, natomiast regularna emisja rozpoczęła się 23 lutego 2015. Od 30 marca 2015 roku był emitowany na kanale Nickelodeon HD. Natomiast od 21 kwietnia 2015 emitowany na kanale Nick Jr. Polska.

Dnia 9 października 2014 zostało ogłoszone, że stacja Nickelodeon otrzymała zamówienie na drugi sezon.

Opis fabuły 
Serial opisuje nowe perypetie dziewczyny imieniem Dora, która mieszka w mieście Playa Verde i uczęszcza do szkoły. Razem z czterema dziewczynami – Emmą, Kate, Naiyą i Alaną oraz jedynym męskim członkiem grupy, Pablo, wyruszą na niesamowitą przygodę w poszukiwaniu sekretów w mieście.

Obsada 
 Fatima Ptacek – Dora
 Eduardo Aristizabal – Pablo
 Alexandria Suarez – Naiya
 Ashley Earnest – Alana
 Kayta Thomas – Emma
 Isabela Moner – Kate

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska − Start International Polska
Reżyseria: Elżbieta Kopocińska
Dialogi polskie i teksty piosenek: Katarzyna Wojsz
Dźwięk i montaż: Janusz Tokarzewski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Magdalena Wasylik − Dora
 Natalia Jankiewicz − Alana
 Zuzanna Gajownik − Kasia
 Michał Rosiński − Pablo
 Julia Siechowicz − Naiya
 Amelia Natkaniec − Emma
W pozostałych rolach:
 Tomasz Steciuk − Mapa
 Beniamin Lewandowski − Plecak
 Michał Mostowiec
 Janusz Wituch
 Justyna Bojczuk − Marianka
 Magda Kusa
 Elżbieta Kopocińska
 Jakub Szydłowski − Rabuś
 Ewa Kania
 Agnieszka Kunikowska – Wielka czerwona kura
 Mateusz Ceran
 Katarzyna Łaska − Marlena
 Wit Apostolakis-Gluziński − Benek
 Joanna Pach-Żbikowska
i inni

Lektor: Tomasz Kozłowicz

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Nickelodeon